Christopher ou Chris Davies peut faire référence à : 

 Chris Davies (1954-), homme politique britannique
 Chris Davies (1967-), député conservateur de Brecon and Radnorshire, 2015-19
  (1946-), marin britannique 
  (1978-), joueur de cricket australien 
  (1952-2002), joueur de cricket sud-africain 
  (1980-), joueur de cricket néo-zélandais
  (1985-), entraîneur de football anglais
  (1991-), joueur gallois de Rugby à XIII

Voir aussi 
Chris Davis